Aardrijkskunde
 Mason (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Mason (Michigan), plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Mason (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Mason (Tennessee), plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
 Mason (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Mason (West Virginia), plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 Mason (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin

Fictief figuur
 George Mason, personage uit de Amerikaanse televisieserie 24
John Patrick Mason, personage, gespeeld door Sean Connery, uit de Amerikaanse film The Rock
 Perry Mason (personage), advocaat en hoofdpersonage in de gelijknamige televisieserie en boekenreeks

Media
 Perry Mason (televisieserie uit 1957), Amerikaanse misdaadserie
 Perry Mason (televisieserie uit 2020), Amerikaanse misdaadserie

Muziek
 Mason (dj), Nederlands muziekproducer

Personen met de achternaam Mason
 A.E.W. Mason, Brits auteur en politicus
 Charles Mason, Engels astronoom
 Chris Mason, Engels darter
 Daniel Mason, Amerikaans schrijver
 Dave Mason, Engels muzikant
 Gary Mason, Brits bokser
 Germaine Mason, Jamaicaans atleet
 James Mason, Engels acteur
 Marsha Mason, Amerikaans actrice
 Nick Mason, Brits drummer (bij o.a. Pink Floyd)
 Paul Mason, Engels voetballer
 Philip Mason, Brits scheikundige en youtuber (aka Thunderf00t)
 Raymond Mason, Engels beeldhouwer
 George Mason (doorverwijspagina)

Zie ook 
 Mason City (doorverwijspagina)
 Mason County (doorverwijspagina)
 Masone, Italiaanse gemeente